Ford County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Ford County (Illinois)
 Ford County (Kansas)

Ford County steht für:
 Ford County: Stories, eine Sammlung von Kurzgeschichten von John Grisham aus dem Jahr 2009
 Ford County (Traktor), britische Traktoren, gefertigt im Auftrag der Ford Company